Quirnbach ist der Name mehrerer Orte in Rheinland-Pfalz:

 Gemeinde Quirnbach/Pfalz im Landkreis Kusel
 Gemeinde im Westerwaldkreis, siehe: Quirnbach (Westerwald)